Op het toernooi van Wimbledon in 2014 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 juni tot en met 6 juli 2014.

Samenvatting 
De titelverdedigers waren Kristina Mladenovic en Daniel Nestor. Zij waren het vijfde reekshoofd, en bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgescha­keld door Chan Hao-ching en Maks Mirni, die op hun beurt in de eindstrijd moesten zwichten voor het als vijftiende geplaatste koppel Samantha Stosur en Nenad Zimonjić. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Stosur had daarnaast twee eerdere titels in het gemengd dubbelspel met andere partners; Zimonjić vier.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams ontvingen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2014